Osposidda –  zona campestre sita tra i comuni di Orgosolo e Oliena, Sardegna (Italia)
 Conflitto di Osposidda – conflitto a fuoco avvenuto a Osposidda nel 1985
 Osposidda – brano musicale di Piero Marras del 1987